Il singolare del torneo di tennis Bangalore Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Visconti che ha battuto in finale Ettore Rossetti 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Vladimir Gabričidze (primo turno)
 Udo Riglewski (primo turno)
 John Stimpson (secondo turno)
 Xavier Daufresne (primo turno)

 Andrew Sznajder (quarti di finale)
 Kent Kinnear (primo turno)
 César Kist (secondo turno)
 Massimo Ardinghi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangalore Challenger 1992